Čelo může být:

 čelo – část lidského obličeje
 cello [čelo] – hovorové pojmenování pro smyčcový hudební nástroj violoncello
 čelo – v lesnictví označuje pojem čelo silnější (tlustší) konec sortimentu surového dříví (kulatiny)
 Čelo (Krkonoše) – hora v Krkonoších
 Čelo (Bukovské vrchy) – hora v Bukovských vrších
 Čelo (Julské Alpy) – hora v Julských Alpách
 označení části postele
 obecně označení pro postavení v popředí, na prvním či vedoucím místě (stát v čele státu, stát v čele hnutí ap.)

V oboru obrábění má pojem čelo dva významy:
 čelo nástroje – U rotujících nástrojů válcového tvaru (fréz, brusných kotoučů, vrtáků) se nazývá čelem přední činná část většinou kolmá na osu nástroje. 
 čelo břitu – plocha za břitem po níž odcházejí třísky